Elsmere är namnet på flera orter

Elsmere, Delaware
Elsmere, Kentucky
Elsmere, New York
Elsmere, Nebraska